Чемпионат Кипра сезона 1998/99 — 61-й чемпионат Кипра по футболу. В чемпионате приняли участие 14 команд. Победителем турнира стал клуб «Анортосис».

Турнирная таблица

См. также 
Чемпионат Кипра по футболу

Ссылки 
 Кипр — Турнирные таблицы (RSSSF)

1998/1999
Кипр
Кипр
Спорт на Кипре в 1998 году
Спорт на Кипре в 1999 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1998/1999